Никола Нинкович (; родился 5 мая 1992, Богатич, Югославия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Асколи».

Клубная карьера 
Нинкович — воспитанник столичного клуба «Партизан». 31 марта 2012 года в матче против «Рада» он дебютировал в чемпионат Сербии. В своём дебютном сезоне Нинкович стал чемпионом страны. 11 августа в поединке против «Борчи» Никола забил свой первый гол за «Партизан». В составе клуба он ещё дважды выиграл чемпионат. В начале 2016 года Нинкович перешёл в итальянский «Дженоа», но для получения игровой практики сразу же был отдан в аренду в «Кьево». 20 апреля в матче против «Фрозиноне» он дебютировал в итальянской Серии A. Летом того же года Нинкович вернулся в «Дженоа». 2 октября в матче против «Болоньи» он дебютировал за основной состав. 25 октября в поединке против Милана Никола забил свой первый гол за «Дженоа».

Летом 2017 года Нинкович был арендован «Эмполи». 9 сентября в матче против «Палермо» он дебютировал в итальянской Серии B. 16 сентября в поединке против «Асколи» Никола забил свой первый гол за «Эмполи».

Летом 2018 года Нинкович перешёл в «Асколи». 26 августа в матче против «Козенцы» он дебютировал за новую команду. 25 сентября в поединке против «Салернитаны» Никола забил свой первый гол за «Асколи».

Карьера в сборной 
В 2011 году в составе юношеской сборной Сербии Нинкович принял участие в домашнем юношеском чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии и Франции.

В 2012 году в составе юношеской сборной Сербии Нинкович принял участие в юношеском чемпионате Европы в Эстонии. На турнире он сыграл в матчах против команд Хорватии и Англии. В поединке против англичан Никола забил гол.

Достижения 
 «Партизан»
 Чемпион Сербии (3): 2011/12, 2012/13, 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Дженоа»